Одесская советская республика (ОСР) ( — 13 марта 1918) — государственное образование с центром в городе Одессе, существовавшее на части территории Херсонской губернии.

Предпосылки возникновения 

 года на совещании президиума Румчерода (Совет солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского Флота и Одессы), которому принадлежала реальная власть в Одессе, Одесса была объявлена вольным городом. Против этого выступил уроженец Херсонской губернии заместитель главы Украинской Центральной Рады А. В. Никовский, который по этому поводу говорил:

"Ну, так Одесса отсоединилась от Украины? Хорошо  и пускай себе. Но Одесского края нет и не может быть. Одесский уезд - украинский, Ананьевский Тираспольский тоже. Собственно можете себе взять Большой Фонтан, Сухой Лиман, Кляйн и Грос Либенталь. Торгуйте акацией, камбалой, скумбрией, феринкой, барабулькой. А хлеб мы будем грузить на Николаев и Херсон. ... И выйдет - вольный город Одесса".

В тот момент на Украине шла острая борьба между Центральной радой (УЦР) и харьковским Съездом Советов. Румчерод стоял на советских позициях.

 года Украинская центральная рада издала IV Универсал, провозгласивший полную независимость, и подчинила себе 9 губерний бывшей Российской империи, в том числе Херсонскую, а значит и Одессу. В Одессе было расположено много украинизированных военных частей Русской армии, подчиняющихся УЦР, командование которыми было поручено комиссару Одесского военного округа — подполковнику РИА, перешедшему в армию УНР, Владимиру Поплавко. Харьковское советское правительство объявило УЦР врагом народа и призвало к вооруженной борьбе с ней. Вооруженное столкновение стало необратимым.

Вооружённое восстание 

 года в Одессе началось восстание Румчерода, образовавшего военно-революционный комитет (ВРК), или «комитет пятнадцати» — по числу членов.

К утру  восставшие овладели штабом Одесского военного округа, вокзалом, телефонной станцией, почтой, телеграфом и объявили об установлении советской власти.

Однако в 6 часов утра  верные Центральной раде воинские части и юнкера начали боевые действия и захватили вокзал, куда начали прибывать свежие украинские части. Город разделился на две части, причём гайдамаки и юнкера вели наступление, методично выбивая восставших из центральных районов.

Перелом в боевых действиях наступил , когда на стороне ВРК в бой вступили корабли Черноморского флота — «Синоп», «Ростислав», крейсер «Алмаз», начавшие обстрел позиций гайдамаков и юнкеров. Со стороны станции Одесса-Товарная на гайдамаков наступал самоходный броневой вагон «Заамурец».

К  восставшие отбили утраченные позиции и даже захватили юнкерское училище на 3-й станции Большого Фонтана. Юнкера и гайдамаки были вытеснены в район 16-й станции Большого Фонтана.

Вечером  ЦИК Румчерода избрал Совет народных комиссаров Одесской советской республики, который признал высшую власть в лице петроградского Совнаркома и советского правительства в Харькове. Председателем Совнаркома ОСР (СНКОР) был избран В. Г. Юдовский. Были утверждены народные комиссариаты и избраны временные комиссары финансов, продовольствия, труда и прессы. Вооружённые силы возглавил М. А. Муравьев, ранее командовавший советскими войсками, установившими советскую власть в Киеве.

21 января состоялись похороны жертв трёхдневной войны в городе. Всех похоронили в братской могиле на Куликовом поле. За время боёв погибло 119 человек, 359 было ранено.

Террор 
Победители развернули в городе резню — красный террор. На броненосце «Синоп» была устроена плавучая тюрьма. На крейсере «Алмаз» войска Муравьёва устроили «Морской военный трибунал», куда арестованные офицеры свозились «на суд». Задержанных бросали в судовые печи или раздевали на палубе и, обливая водой на морозе, дожидались, пока обречённые не покрывались коркой льда, а затем уже сбрасывали ледяную глыбу в море. Всего в Одессе было казнено до 400 офицеров.

За время нахождения у власти Одесской советской республики без суда было убито до 2 тысяч человек. По большей части то были никем не санкционированные уличные расправы с «буржуазией», имевшие в своей основе уголовные, а не политические мотивы, так как в отрядах красногвардейцев, на которые опиралась власть ОСР, значительной была доля криминальных элементов, которых привлекала возможность безнаказанно грабить, «экспроприировать» и заниматься обыкновенной уголовщиной.

Внутренняя политика 

Первыми шагами новой власти были национализация крупных предприятий, включая морской транспорт, экспроприация жилого фонда у крупных домовладельцев для передачи нуждающимся, борьба со спекуляцией и введение твердых цен на предметы первой необходимости.

Ввиду катастрофичной нехватки финансовых средств ЦИК Румчерода и СНКОР принимают решение взять в заложники 69 наиболее состоятельных одесситов с целью получения от них выкупа для пополнения городской казны. Всю ночь со 2 на 3 марта 1918 автомобили с матросами разъезжали по городу, отвозя арестованных в помещение Румчерода на Николаевском бульваре. Однако советская власть в тот период в Одессе действовала все же гуманно — через 2 дня все арестованные были освобождены, дав подписку выплатить определённую сумму денег.

Внешние войны 
Формально в состав Одесской республики была включена Бессарабия, в столице которой (Кишинёве) 13 января 1918 года Революционным штабом советских войск Бессарабского района был организован захват всех важнейших объектов. Тем не менее ползучая аннексия Бессарабии румынскими войсками продолжилась.

20 февраля войска под командованием Муравьёва начали наступление под Бендерами, разгромив румынский полк и захватив три орудия. Подошедшим частям 8-й армии была дана команда наступать на линии Бельцы — Рыбница. 23 февраля советские войска нанесли румынам жестокое поражение у Рыбницы на Днестре, причём было захвачено до 40 орудий. Успешное наступление продолжалось шесть дней. Румыны были также разбиты в районе Слободзеи, на линии Резина — Шолданешты, получили чувствительный удар в районе Кицкан. К 2 марта войска Муравьёва сорвали попытки румын закрепиться в Приднестровье. У румынской армии было захвачено 15 орудий и большое количество стрелкового оружия, в плен попало 500 румынских солдат.

С начала марта 1918 года разгорелись бои на подступах к Аккерману. Оборону города возглавил большевик — комиссар Н. Шишман. В уезде была проведена мобилизация и созданы 1-й Бессарабский полк и Аккерманский фронт (в 30 км от города) силой в 2 тысячи штыков, державший оборону против румынской армии до 9 марта.
 
Румыния поспешила предложить переговоры. Они проходили в Одессе и Яссах. Совместный протокол о прекращении советско-румынского вооружённого конфликта румынский премьер Авереску подписал 5 марта, а советские представители — 9 марта. Румыния обязалась в течение двух месяцев вывести свои войска из Бессарабии и не предпринимать никаких военных и враждебных действий в отношении РСФСР. 8 марта советские войска получили приказ прекратить военные действия против румынских войск.

С марта 1918 года Одесская советская республика попыталась противостоять войскам Австро-Венгрии и Германии, вошедшим на Украину по соглашению с Украинской центральной радой. Была сформирована Особая Одесская армия (ком. — левый эсер Пётр Лазарев), вскоре ввиду своей малочисленности переименованная в Тираспольский отряд.

13 марта 1918 года Одесская советская республика прекратила существование в связи с оккупацией Одессы австро-германскими войсками. Советские органы были эвакуированы в Севастополь на кораблях «Синоп», «Ростислав», «Алмаз» вместе с архивами, ценностями и военным имуществом.

Деятели 
 Муравьёв, Михаил Артемьевич — командующий вооруженными силами ОСР
 Старостин, Пётр Иванович (20.02—13.03.1918) — председатель областного исполнительного комитета СРКД)
 Юдовский, Владимир Григорьевич (18.01—13.03.1918) — председатель СНК.
 Хмельницкий, Александр Исаакович — комиссар юстиции.
 Макар-Жвифр, Алексей Михайлович — комиссар народного здоровья, сопредседатель комиссариата печати.
 В. Орлов — комиссар торговли.
 Рузер, Леонид Исаакович — комиссар финансов.
 Ачканов Григорий Павлович и К. Зедин — комиссары почт и телеграфа. 
 Кондратенко Павел и А. Кривошеев — комиссары по морским делам.
 М. Брашеван — комиссар международных дел.
 Б. Лисовский — комиссар транспорта.
 В. Бэри, А. Зифельд — комиссары просвещения.
 В. Милан, Шучов — комиссары продовольствия и обеспечения.
 В. Абраменко — комиссар печати.
 Балдин — комиссар земельных дел и земледелия
 Д. Гурьев и Г. Спепов — комиссары охраны города
 В. Белый — глава ревтрибунала
 Раузе — военный комиссар
 Сабсович — комиссар по демобилизации
Обуховский Владимир Александрович - народный комиссар контроля
Макар Иванович Чижиков — командующий Красной гвардией Одессы
 Петр Станиславович (Сергеевич) Лазарев — командующий всеми войсками Одесской республики, а в конце января — командующий Третьей (Одесской) революционной армией.

Память 

 Одесский завод тяжёлого краностроения им. Январского восстания в Одессе.

См. также 
 Донецко-Криворожская республика
 Советская социалистическая республика Тавриды
 Украинская народная республика Советов
 Украинская советская республика

Примечания

Литература 
 

Советские гособразования времён Гражданской войны в России
Государственные образования на территории Украины периода Гражданской войны и становления СССР (1917—1924)
История Одессы
Гражданская война в Одессе
Советские республики
История Приднестровья
Бывшие государства новейшей истории Украины